Яснопо́льский — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Яснопольский, Леонид Николаевич (1873—1957) — депутат Государственной думы I созыва от Полтавской губернии, экономист.
 Яснопольский, Николай Петрович (1846—1900) — русский экономист.

Топоним 
 Яснопольский — посёлок в Ейском районе Краснодарского края России.